

Personalidades
 Romanos

 Valentim (gnóstico) — bispo e gnóstico do 
 São Valentim — bispo do 
 Valentino (cortesão) — cortesão do 
 Papa Valentino  — papa, sucessor de Eugênio II

 Bizantinos

 Valentino (emissário) — oficial do 
 Valentino (conde) — oficial do 
 Valentino (usurpador)  — usurpador do

Ver também
 São Valentim (desambiguação)

Desambiguações de antropônimos